" Дівчина Міллера " () — майбутня американська комедійна драма режисера Джейд Холлі Бартлетт, в головних ролях якої беруть участь Дженна Ортега і Мартін Фрімен.

В ролях

Сюжет 
Творче письмове завдання дає складні результати між учителем (Мартін Фрімен) та його талановитою ученицею (Дженна Ортега).

Примітки